Mai jos este reprezentată o listă de episoade a serialului Generator Rex.

Liste de episoade ale serialelor de animație